Хавва́ () — арабское женское имя, аналог имени Ева.

Персоналии
 Хавва — жена исламского пророка Адама и первого человека.

Фамилия
 Хавва, Саид (سعيد حوى; 1935—1989) — один из лидеров и идеологов сирийского отделения «Братьев-мусульман».
  (يحيى حوى; род. 1976) — сирийский певец, известный своими песнями о сирийской революции.

Топонимы
  (الهوا) — деревня в Йемене.